Dit is de wereldranglijst van oktober 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 oktober 1994.

Mannen 10